Istvánd (1899-ig Stefuró, ), település Szlovákiában, az Eperjesi kerület Felsővízközi járásában.
 Lesenceistvánd, település Veszprém megyében
 Zalaistvánd, település Zala megyében